Sezon (1999/2000) był 11. sezonem o mistrzostwo Gruzji w piłce nożnej. Liga liczyła 16 drużyn. W pierwszej fazie rozgrywek zespoły zostały podzielone na 2 grupy. W drugiej fazie po 4 najlepsze grały w grupie mistrzowskiej, natomiast pozostałe broniły się przed spadkiem. Tytułu nie obroniła drużyna Dinamo Tbilisi. Nowym mistrzem Gruzji została drużyna Torpedo Kutaisi. Tytuł króla strzelców zdobył Zurab Ionanidze, który w barwach klubu Torpedo Kutaisi strzelił 24 gole.

1. runda

Grupa A

Grupa B

2. runda 
Do drugiej rundy zespoły przystępowały z połową dorobku punktowego uzyskanego w pierwszej fazie rozgrywek. W przypadku nieparzystej liczby punktów zaokrąglano je w górę.

Grupa mistrzowska

Grupa spadkowa

Linki zewnętrzne 
 

1999 w piłce nożnej
2000 w piłce nożnej
1999 w Gruzji
2000 w Gruzji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Gruzji